A 81 104-es számú mellékút egy rövid, néhány kilométer hosszú mellékút Pest megye délnyugati részén. Tárnok egyik belső útja, a nagyközség belterületi településrészeit köti össze.

Nyomvonala 

A 7-es főút 25. kilométere közelében ágazik ki, Tárnok külterületén. A település lakott területét annak délnyugat felől első házai mellett éri el, ahol északnyugat felé halad tovább, keresztezve közben a Budapest–Székesfehérvár-vasútvonalat. Továbbra is a település belterületének délnyugati szélén haladva, mintegy 2 kilométer megtétele után északkelet felé fordul. Tárnok központját elérve kiágazik belőle északnyugat felé a 81 105-ös út, a 81 104-es pedig továbbhalad északkeleti irányban. A településről kiérve, a 8104-es útba becsatlakozva ér véget, annak 11. kilométere közelében, Tárnok-Margitligetnél.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint valamivel több mint 4 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek 

81104
Tárnok